Григоря́н () — армянская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 
 Григорян, Амаяк Саакович (1908 — ?) — армянский советский организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Григорян, Анатолий Яковлевич (1941—2017) — советский, армянский художник, народный художник Республики Армения (2013).
 Григорян, Араик Темурович (род. 1963) — армянский политический деятель и предприниматель.
 
 
 Григорян, Арег Хачикович (род. 1952) — армянский политический деятель.
 Григорян, Арис Арсенович — армянский поэт, прозаик, журналист.
 
 Григорян, Арсен Рафикович (род. 1969) — российский спасатель, начальник ГУ МЧС России по Тверской области, генерал-майор внутренней службы.
 Григорян, Артак Гарегинович (род. 1987) — армянский футболист.
 
 Григорян, Арцвин Гайкович (1935—2012) — армянский архитектор.
 Григорьян (Григорян), Ашот Тигранович (1910—1997) — советский и российский механик и историк науки.

Б 
 Григорян, Баграт Ашотович (1939—1992) — армянский художник.
 Григорян, Берсабе Александровна (1916—2004) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

В 
 Григорян, Ваагн Ваанович (род. 1942) — советский и армянский писатель, переводчик, сценарист.
 Григорян, Вардан Арамович (род. 1985) — российский футболист.
 Григорян, Вардеван Фабрицускович (род. 1953) — армянский педагог.
 Григорян, Вартан Рубенович (1929—2019) — советский и армянский историк, арменовед. Доктор исторических наук.
 Григорян, Виген Самвелович (1951—1993) — армянский деятель национально-освободительного движения в период Карабахской войны.
 
 Григорян, Вули Аршакович (1924—2015) — советский армянский и российский металлург.
 Григорян, Вячеслав Вадимович (род. 1999) — российский футболист, вратарь.

Г 
 Григорян, Гамлет Вагаршакович (род. 1941) — государственный и политический деятель НКР.
 Григорян, Гарри Леонович — советский писатель.
 Григорян, Гегам Миронович (1951—2016) — армянский оперный певец (тенор), народный артист Армянской ССР.
 
 Григорян, Григорий Макарович (1878—1966) — русский советский учёный и педагог.

Д

Е 
 Григорян, Ерванд — армянский самбист.

К

Л

М 
 Григорян, Манвел Секторович (1956—2020) — армянский военный деятель, заместитель министра обороны.
 
 Григорян, Маркос (1925—2007) — ирано-армянский художник.
 Григорян, Мгер Гербертович (род. 1972) — вице-премьер Армении.
 Григорян, Миша Гришович (род. 1946) — советский и российский художник.

Н

О 
 Григорян, Оганес Размикович (род. 1985) — армянский футболист.

Р 
 Григорян, Размик Михайлович (род. 1971) — советский и армянский футболист, тренер.
 
 Григорян, Роман Багдасарович (род. 1982) — российский и армянский футболист.
 Григорян, Рубен Арамаисович (1917—1976) — советский горный инженер. Герой Социалистического Труда (1966).

С 
 
 
 Григорян, Светлана Рубеновна (1930—2014) — советская и армянская театральная актриса, народная артистка Армянской ССР.
 
 Григорян, Серго Юрьевич (род. 1961) — российский коллекционер советского политического плаката.
 Григорян, Сероб Давидович (род. 1995) — армянский футболист.
 Григорян, Сасун Хачикович  ― советский и армянский врач, хирург, доктор медицинских наук (1991), профессор (1993)

Т 
 Григорян, Темур Иванович — советский хозяйственный деятель. Основатель и директор Авшарского винного завода (1968—2004).

Х 
 Григорян, Хорен Иванович (1902—1956) — министр внутренних дел Армянской ССР, генерал-майор.

Э 
 
 Григорян, Эльда Ашотовна (более известна под фамилией Грин; 1928—2016) — армянская писательница, психолог, доктор психологических наук, профессор, член Союза Писателей Армении.

Ю

См. также 
 Григорьян
 Григорянц
 Григорьянц
 Тер-Григорян

Примечания